Jordan Williams es un nombre que puede hacer referencia a:

Jordan Williams (1990- ), baloncestista estadounidense.
Jordan Williams (1995- ), futbolista galés.